Giancarlo Boncori (n. 1963) – ex giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore italiano
 Giovan Battista Boncori (1643-1699) – pittore italiano